een Belgische architect : 
Joseph André (architect) (1885-1969),
een Belgische Rooms-Katholieke priester met eretitel Rechtvaardige onder de Volkeren :
Joseph André (priester) (1908-1973).